Оленичево — деревня Долгоруковского сельсовета Сердобского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 14 хозяйств, 32 жителя.

География 
Деревня расположена на западе Сердобского района, недалеко от границы Бековского района, расстояние до центра сельсовета села Долгоруково — 6,5 км, расстояние до районного центра город Сердобск — 22 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., деревня основана у речки Ближней Дубовки в 1722 году, на выкупленных землях Якима Яковлевича Минина и Сидора Феликсова, помещиком Трофимом Мелентьевичем Слепцовым, называлась Дубовка Вторая. В XIX веке — в Репьёвской волости Сердобского уезда.

Численность населения

Улицы 
 Перепутинка;
 Речная.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» 
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов
 Официальный сайт администрации Сердобского района
 Оленичево на карте Пензенской области 

Населённые пункты Сердобского района